The Last Hurrah, titre original du film américain La Dernière Fanfare, réalisé par John Ford, sorti en 1958 ;
 The Last Hurrah, téléfilm réalisé par Vincent Sherman de 1977 ;
 The Last Hurrah, film américain réalisé par Jonathan W. Stokes de 2009 ;
 Last Hurrah, chanson de Bebe Rexha sortie en 2019.